Termin -{S46}- ima više značenja.

 S-oznake, S46: U slučaju gutanja odmah potražiti lekarsku pomoć i pokazati sadržaj ili etiketu
 -{USS S-46 (SS-157)}-, podmornica